Синяя гвардия (, ), собственное название — Словенские четники (, ) — воинское формирование югославского Войска на родине, действовавшее на территории Словении. Фактически было нелегальной частью «Белой гвардии» — воинских формирований, организованных в Словении итальянскими оккупантами.

Краткая история 
Словенские силы четников были образованы в 1941 году после оккупации Югославии немцами и их союзниками. Вели борьбу против партизан так же, как и словенские «белогвардейцы», домобранцы и другие антикоммунистические и профашистские силы. Подчинялись генералу Драже Михайловичу. Цель движения — восстановление монархической власти в Югославии при поддержке западных стран.

Первым руководителем словенских четников был полковник Якоб Авшич, однако в середине 1941 года он перешёл на сторону партизан Иосипа Броза Тито. На место командующего был назначен воевода Карл Новак, который был повышен в звании до подполковника. В 1943 году Новак был назначен представителем генерала Михайловича на переговорах с западными союзниками и отправился в Италию, а командующим стал капитан первого ранга Антон Клинар. Позднее четниками руководили бригадный генерал Владимир Ваухник и дивизионный генерал Иван Презель, который был еще и командующим Словенской народной армией.

От 300 до 600 солдат армии четников были разведчиками и диверсантами, активно сотрудничая с британской разведкой. Летом 1944 года в Штирии некоторые части сумели переманить на свою сторону завербованных в вермахт югославских солдат. Сама армия четников была разделена на четыре части:
 силы в Приморье под руководством капитана Ратомира Чотича
 силы в Горишке под руководством лейтенанта Йоже Хлебца и капитана Милко Пириха
 силы в Центральной Словении под руководством капитана Милана Краньца и майора Борута Копривице
 силы в Штирии под руководством лейтенанта Йоже Мелагеря

Движение было разгромлено в 1945 году после капитуляции Германии и её сателлитов, однако остатки войск четников продолжили сопротивление в рядах несдавшихся коллаборационистов: хорватских «крижарей» и словенских «матьяжевцев». Последний представитель словенских четников, Урош Шуштерич, которому в 2008 году был пожалован титул Триглавского воеводы, умер в феврале 2018 года.

Примечания

Литература 
 Павле Борштник, Pozabljena zgodba slovenske nacionalne ilegale, Љубљана, 1998.
 Катја Зупанич, Četništvo na Štajerskem, diplomska naloga, Марибор, 2000.
 Маријан Ф. Крањц и Слободан Кљакић, Plava garda – poveljnikovo zaupno poročilo, Pro-Andy, Марибор, 2006.
 Слободан Кљакић и Маријан Ф. Крањц, Словеначки четници, Филип Вишњић, Београд, 2006.
 Метод М. Миљач, Resistance, imprisonment & forced labor : a slovene student in World War II˝, Њујорк P. Lang, 2002.
 Метод М. Миљач, Kdo solze naše posuši : doživetja slovenskega dijaka med drugo svetovno vojno, Преваље, Културно друштво Мохорјан, Цеље, Мохорјева дружба, 2003.

Словенский коллаборационизм
Югославские войска на родине